Hanke:
 Karl (August) Hanke
 Carl (Karl) Gottfried Hanke (Hancke)
 Mike Hanke